Juan Federico III, también conocido como Juan Federico el Joven (Torgau, 16 de enero de 1538 - Jena, 21 de octubre de 1565) fue un noble alemán. Fue el duque titular de Sajonia de la rama ernestina de la Casa de Wettin. Recibió Sajonia-Gotha como un infantazgo, pero dejó su administración a su hermano mayor.

Biografía 
Juan Federico fue el cuarto hijo, el menor de todos, del elector Juan Federico el Magnánimo (1503-1554) de su matrimonio con Sibila (1512-1554), la hija del duque Juan III, duque de Cléveris.

Debido al abandono durante su infancia, siempre fue débil y enfermizo. Se interesó en teología desde muy joven, y estudió teología en la Universidad de Jena.

Después de la muerte de su padre en 1554, recibió Sajonia-Gotha como un infantazgo. Debido a que era menor de edad, él y sus posesiones se pusieron bajo la guarda y regencia de su hermano mayor, Juan Federico II hasta 1557. Desde 1557, se le permitió gobernar Sajonia-Gotha en solitario. Sin embargo, llegó a un acuerdo con su hermano mayor, que administraría el infantazgo durante cuatro años. En 1561, este acuerdo se extendió durante otros cuatro años. 

Juan Federico III murió soltero y sin hijos, en 1565, a los 27 años de edad. Fue enterrado en la iglesia municipal de Weimar. Debido a su personalidad, raramente actuó en solitario, y normalmente sus hermanos lo representaron.

Referencias 
 Ernst Wülcker (1881), "Johann Friedrich der Jüngere", Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) , 14, Leipzig: Duncker & Humblot, p. 343

Duques de Sajonia del siglo XVI
Duques de Sajonia-Gotha
Fallecidos en Jena